Dit is een lijst van planetoïden 111001-111100 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 111001 - || 2001 UG222 || 16 oktober 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111002 - || 2001 VN || 6 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111003 - || 2001 VU || 6 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111004 - || 2001 VX || 6 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111005 - || 2001 VY || 6 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111006 - || 2001 VZ || 6 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111007 - || 2001 VG1 || 7 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111008 - || 2001 VF3 || 9 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111009 - || 2001 VW3 || 11 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111010 - || 2001 VN5 || 7 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111011 - || 2001 VQ5 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111012 - || 2001 VE6 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111013 - || 2001 VB7 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111014 - || 2001 VN7 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111015 - || 2001 VW7 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111016 - || 2001 VZ7 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111017 - || 2001 VT8 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111018 - || 2001 VW9 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111019 - || 2001 VD10 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111020 - || 2001 VE11 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111021 - || 2001 VY11 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111022 - || 2001 VK12 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111023 - || 2001 VQ12 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111024 - || 2001 VQ14 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111025 - || 2001 VA16 || 7 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111026 - || 2001 VR17 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111027 - || 2001 VG18 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111028 - || 2001 VV19 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111029 - || 2001 VW19 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111030 - || 2001 VA20 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111031 - || 2001 VF20 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111032 - || 2001 VJ20 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111033 - || 2001 VK20 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111034 - || 2001 VM21 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111035 - || 2001 VU21 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111036 - || 2001 VD22 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111037 - || 2001 VO22 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111038 - || 2001 VR22 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111039 - || 2001 VJ23 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111040 - || 2001 VK24 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111041 - || 2001 VO25 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111042 - || 2001 VN27 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111043 - || 2001 VQ27 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111044 - || 2001 VC33 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111045 - || 2001 VL33 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111046 - || 2001 VQ33 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111047 - || 2001 VK36 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111048 - || 2001 VM36 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111049 - || 2001 VC37 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111050 - || 2001 VK37 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111051 - || 2001 VM37 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111052 - || 2001 VP38 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111053 - || 2001 VF39 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111054 - || 2001 VG39 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111055 - || 2001 VK39 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111056 - || 2001 VA40 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111057 - || 2001 VD40 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111058 - || 2001 VN40 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111059 - || 2001 VB42 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111060 - || 2001 VK43 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111061 - || 2001 VZ43 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111062 - || 2001 VD45 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111063 - || 2001 VL45 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111064 - || 2001 VM45 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111065 - || 2001 VX45 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111066 - || 2001 VA47 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111067 - || 2001 VH48 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111068 - || 2001 VP48 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111069 - || 2001 VS48 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111070 - || 2001 VF49 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111071 - || 2001 VX49 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111072 - || 2001 VL51 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111073 - || 2001 VU51 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111074 - || 2001 VW51 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111075 - || 2001 VD52 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111076 - || 2001 VH52 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111077 - || 2001 VS54 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111078 - || 2001 VG55 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111079 - || 2001 VJ56 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111080 - || 2001 VM56 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111081 - || 2001 VJ57 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111082 - || 2001 VF58 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111083 - || 2001 VJ58 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111084 - || 2001 VK58 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111085 - || 2001 VP60 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111086 - || 2001 VP61 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111087 - || 2001 VV61 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111088 - || 2001 VA62 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111089 - || 2001 VK62 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111090 - || 2001 VF63 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111091 - || 2001 VL63 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111092 - || 2001 VL64 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111093 - || 2001 VV65 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111094 - || 2001 VA66 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111095 - || 2001 VC67 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111096 - || 2001 VM67 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111097 - || 2001 VW68 || 11 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111098 - || 2001 VN69 || 11 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111099 - || 2001 VO69 || 11 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111100 - || 2001 VA71 || 11 november 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten